Чернецкое — топоним:

Россия 
 Чернецкое — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Чернецкое — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Чернецкое — село в Грязовецком районе Вологодской области.
 Чернецкое — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Чернецкое — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Чернецкое — железнодорожная платформа (бывшая станция) Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы.
 Чернецкое — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Чернецкое — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Чернецкое — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 «Чернецкое» — ландшафтный заказник в Краснолиманском районе Донецкой области.
 «Озеро Чернецкое» — гидрологический памятник природы в Краснолиманском районе Донецкой области.

 Чернецкое — село, Лебединский район, Сумская область.
 Чернецкое — село, Сумский район, Сумская область.
 Чернецкое — село, Талалаевский район, Черниговская область.